Loučky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Loučky (okres Semily)
 Dolní Loučky (okres Brno-venkov)
 Horní Loučky (okres Brno-venkov)